Hulk – supereroe dei fumetti dell'universo Marvel
 Hulk – personaggio dei fumetti dell'universo Marvel, appartenente all'universo Ultimate Marvel
 Hulk – film del 2003 diretto da Ang Lee, basato sul personaggio dei fumetti
 Hulk – calciatore brasiliano
 Hulk – videogioco del 2003